Krigar ist der Familienname folgender Personen:

 André Krigar (* 1952), deutscher Maler

 Hermann Krigar (1819–1880), deutscher Komponist und Dirigent
 Johann Friedrich Krigar (1774–1852), deutscher Ingenieur und Eisenbahnkonstrukteur
 Kurt Krigar (1921–2009), deutscher Kameramann und Filmemacher
 Otto Krigar-Menzel (Otto Krigar Menzel; 1861–1929), deutscher Physiker

Krigar steht für:

 Krigar & Ihssen, deutsche Eisengießerei und Maschinenfabrik

Siehe auch:
 Krieger